Giustina – nome femminile
 Giustina (imperatrice) – imperatrice romana
 Giustina (moneta) – moneta romana

Pagine correlate 

Giusta
Santa Giustina